Cloquera puede referirse a:

 Cloquera o cloquez, estado de comportamiento de la gallina clueca.
Cloquera, uno de los nombres comunes de la planta Stellaria media.